Тенета — фамилия.

Известные носители 
 Тенета, Алексей Ильич (1899—1972) — советский скульптор и график.
 Тенета, Борис Иосифович (1903—1935) — украинский и советский поэт и прозаик.
 Тенета, Илья Алексеевич (1927—1967) — советский скульптор.

См. также 
 Тенёта